Roodbaard (strip) (origineel: Barbe Rouge), een Franse stripreeks
Roodbaard (personage), het hoofdpersonage uit de gelijknamige stripreeks
Lucas Pieters Roodbaard, een Nederlandse tuinarchitect
Khair ad Din alias Barbarossa, een grootadmiraal van het Ottomaanse rijk
Barbe Rouge (bier), een Belgisch bier